Гранха Сан Луис има више значења:

 Гранха Сан Луис (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Сан Луис (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха Сан Луис (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Луис, Ел Арбол (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику